O Botola 2 2012-2013 é a 51ª temporada do Botola 2, a segunda divisão da liga de futebol marroquina. Kawkab Marrakech foi campeão.

Clubes 2012-13

R : Rebaixados da primeira divisão .
P : Promovidos da terceira divisão .

Tabela
Fonte:

Resultados

Campeão

Ver também
Botola 1 de 2012-13
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

Ligações externas

Futebol de Marrocos